El término The Worst Witch puede referirse a:

 The Worst Witch, la novela infantil escrita e ilustrada por Jill Murphy;
 The Worst Witch, la serie de televisión británica de 1998;
 The Worst Witch, la serie de televisión británico-alemana de 2017.